Świnobród bezeichnet Orte in Polen:
 Świnobród (Borów) (dt. Schweinbraten), Dorf in der Gmina Borów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świnobród (Michałowo), Weiler in der Gmina Michałowo in der Woiwodschaft Podlachien